Theodore
 Theodore (Australijskie Terytorium Stołeczne)
 Theodore (Queensland)
 Theodore (Stany Zjednoczone)

Zobacz też